Latin (englisch „Latein“) steht für:
 Lateinamerikanische Musik
 Lateinamerikanische Tänze
 Zeichensätze, die auf dem lateinischen Alphabet aufgebaut sind, siehe ISO 8859

Latin ist der Familienname folgender Personen:
 Ivo Latin (1929–2002), kroatischer Politiker
 Vladimir Latin (* 1985), estnischer Ruderer

Siehe auch:
 Lateinisch (Begriffsklärung)